Plaine (Dolny Ren) – francuska gmina w regionie Alzacja
 La Plaine (Maine i Loara) – francuska gmina w regionie Kraj Loary